Парвус () — фамилии (псевдонимы) и название монет:

Известные носители фамилии:
 Парвус (род. 1981) — венгерский художник-график.
 Парвус, Александр Львович (1867—1924) — деятель российского и германского социал-демократического движения, теоретик марксизма.

Нумизматика:
 Мейсенский парвус — монета, введëнная Фридрихом I в Саксонии после 1308 г.
 Пражский парвус — монета, введённая в Богемии около 1300 г.
 Турский парвус — монета короля Франции Филиппа IV Красивого, чеканилась с 1295 по 1303 г.